Le terme poulter signifie une personne qui s'occupe, vend ou prépare des volailles.

Poulter peut également se référer à:

Personnes 
Arthur Poulter, récipiendaire britannique de la Croix de Victoria (Victoria Cross).
Harry Poulter, footballeur anglais.
Ian Poulter, golfeur britannique.
Jordyn Poulter, volleyeuse américaine.
Marlene Clark Poulter, écrivain américain de l'ébène de télévision.
Paul Poulter, pilote britannique de course de camions de type "Pickup" ("Pickup Truck Racing").
Ray Poulter, joueur australien de football de règles.
Sebastian Poulter, juriste britannique.
Stephen Poulter (cricket) (né en 1956), ancien cricket anglais.
Thomas Poulter, explorateur antarctique américain.
William Poulter, acteur britannique.

Toponymes

Rivière Poulter, un affluent de la rivière Idle, Nottinghamshire.

Lac Poulter, un plan d'eau du territoire non organisé du Lac-Pythonga, dans MRC La Vallée-de-la-Gatineau, dans la région administrative de Outaouais, au Québec.
Poulter Place, ville de Toronto, en Ontario.

La rivière Poulter, un cours d'eau de l’Île du Sud.

Autres utilisations 

Poulter (agent), un officier d'un ménage médiéval responsable de la volaille.